Термоуса́дна му́фта — це муфта, що складається переважно з термоусадних матеріалів. Термоусадний матеріал має здатність до усадки при нагріванні. Широкий діяпазон усадки окремих елементів дозволяє використовувати один типорозмір муфти для декількох типів кабелів і перетинів жил. На внутрішню поверхню термоусадних матеріалів нанесений термоплавкий клей-герметик, який розплавляється при нагріванні і заповнює собою всі пустоти. Термоусадні муфти зручні у монтажі, мають невелику вагу і компактну упаковку. Вони можуть замінити майже всі групи муфт.

Електротехніка
Муфти електричні